Johann Heinrich Hottinger kan syfta på bland andra:

* Johann Heinrich Hottinger den äldre (1620–1667), schweizisk orientalist och teolog
 Johann Heinrich Hottinger den mellerste (1647–1692), schweizisk orientalist
 Johann Heinrich Hottinger den yngre (1681–1750), schweizisk teolog och orientalist